Johann Buxtorf kan syfta på fyra generationer teologer:
 Johann Buxtorf den äldre
 Johann Buxtorf den yngre
 Johann Jakob Buxtorf
 Johann Buxtorf den yngste